Рафаел Надал је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Љубичића 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 7:6(7:3).

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2005.